

Страсбург — місто та муніципалітет у Франції.
  — аеропорт міста Страсбург

Страсбург — місто, штат Міссурі
 Страсбург — місто, штат Північна Дакота
 Страсбург — місто, штат Пенсільванія
 Страсбург — місто, штат Вірджинія
 Страсбург — селище, штат Іллінойс
 Страсбург — селище, штат Огайо
 Страсбург Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія
 Страсбург — переписна місцевість, штат Колорадо

Див. також 
 Штрасбург